Název Doubravice má více míst:
 Doubravice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Doubravice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Doubravice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Doubravice nad Svitavou – obec v okrese Blansko
 Doubravice nad Svitavou (hrad) nacházející se u obce Doubravice nad Svitavou
 Doubravice (Železnice) – část obce Železnice v okrese Jičín
 Doubravice (Leština) – část obce Leština v okrese Ústí nad Orlicí, do roku 2006 v okrese Chrudim
 Doubravice (Nahořany) – část obce Nahořany v okrese Náchod
 Doubravice (Katusice) – část obce Katusice v okrese Mladá Boleslav
 Doubravice (Pardubice) – část obce Pardubice v okrese Pardubice
 Doubravice (Nečtiny) – část obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Doubravice (Moravičany) – část obce Moravičany v okrese Šumperk
 Doubravice (tvrz, okres Šumperk) – zaniklá tvrz v této vesnici
 Doubravice (Sedlčany) – část obce Sedlčany v okrese Příbram
 Doubravice (Hrubá Skála) – část obce Hrubá Skála v okrese Semily
 Doubravice (Homole u Panny) – část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
 Doubravice (okres Benešov) – vesnice v okrese Benešov
 Doubravice 1.díl – díl vesnice Doubravice, část obce Přestavlky u Čerčan v okrese Benešov
 Doubravice 2.díl – díl vesnice Doubravice, část obce Vranov v okrese Benešov
 Doubravice u České Skalice – část obce Rychnovek v okrese Náchod
 Doubravice u Volyně – část obce Čestice v okrese Strakonice
 Doubravice (tvrz, okres Strakonice) – tvrz v této vesnici
 Doubravice – zaniklá vesnice a tvrz v okrese Beroun označovaný jako Pustý zámek
 Česká Doubravice – část obce Manětín v okrese Plzeň-sever
 Doubravice (Modletice) – ZSJ obce Modletice v okrese Praha-východ
 Doubravice (potok) – potok protékající vesnicí Doubravice v okrese Benešov, levý přítok Sázavy
 Doubravice – místní název v obci Olšany v okrese Šumperk

Podobné názvy 
 Dubrovník
 Doubrava
 Doubravník
 Dubravica

Externí odkazy